Константи́н Ада́мович Вое́нский (де Брезе) (1860, Санкт-Петербург — до 20 июня 1928, Валлетта, Мальта) — историк, один из составителей издания «Отечественная война и русское общество». Действительный статский советник.

Биография 
Родился в 1860 году.

Окончил курс в Александровском лицее.

Служил в гвардейской конной артиллерии, после этого — в Русской миссии в Токио.

В 1905—1915 состоял директором архива Министерства народного просвещения и членом ученого комитета того же министерства.

Занимался археологией и историей войны 1812 года. Участвовал в создании многотомного издания «Отечественная война и русское общество». По поручению Великого Князя Михаила Александровича, издал «Акты 1812 года», напечатанные в «Сборнике Императорского Русского Исторического Общества». Был редактором этого сборника в 1909 и 1911 годах.

Во время Первой мировой войны был членом Высшего совета по делам печати. Был удостоен придворного звания камергера.

В 1919 году эмигрировал на Мальту. Преподавал в местном университете.

Скончался в 1928 году.

Библиография 
 Систематическая роспись актам и документам Курляндского герцогского архива в Митаве (Москва, 1896)
 Курляндия и её прошлое («Труды Московского предварительного Комитета Х-го Археологического Съезда в Риге», выпуск II, Москва, 1896
 Русский музей императора Александра III (Санкт-Петербург, 1897, издание 2-е, 1898)
 Из воспоминаний о последнем офицере армии Наполеона I. (К портрету Н. А. Савена) // Русская старина, 1896. — Т. 86. — № 4. — С. 109—114.
 Император Николай I и Польша в 1830 г. (Санкт-Петербург, 1905)
 И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву (Санкт-Петербург, 1906)
 Памяти Н. И. Мердер. // Исторический вестник, 1906, т. 104, № 5, стр. 557
 Отечественная война в русской журналистике (Санкт-Петербург, 1906, т. I, т. II, 1911)
 Две беседы полковника Мишо с императором Александром в 1812 г. (Санкт-Петербург, 1907)
 Петр I в Карлсбаде в 1711 и 1712 гг. (Санкт-Петербург, 1908)
 Bonaparte et les prisonniers Pusses (Санкт-Петербург, 1908)
 Русский двор в конце XVIII и начале XIX столетия 1795—1805 (Санкт-Петербург, 1908)
 Костромское ополчение в 1812 г. (Санкт-Петербург, 1909)
 Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 г.: т. I — «Литва и Западные губернии» (Санкт-Петербург, 1909)
 Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 г.: т. II — «Балтийская окраина в 1812 г.» (Санкт-Петербург, 1911)
 Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 г.: т. III — «Белоруссия» (Санкт-Петербург, 1912)
 Отечественная война 1812 г. в воспоминаниях современников (Санкт-Петербург, 1911)
 Причины войны 1812 г. (Санкт-Петербург, 1911; Карцов и Военский)
 Наполеон и его маршалы в 1812 г. (Москва, 1912)
 Русское духовенство и Отечественная война 1812 г. (Москва, 1912)
 Год славы народной (Москва, 1912)
 Година бед — година славы (Москва, 1912)
 Материалы, относящиеся к пребыванию в Митаве французского королевского семейства в 1798 г. / Сообщил К. А. Военский // Русская старина, 1896. — Т. 85. — № 2. — С. 377—380.
 Священной памяти 12 год. Исторические очерки и статьи (Санкт-Петербург, 1912)
 Вильна в 1812 году:  из воспоминаний графа Гогендорпа, бывшего генерал-губернатора Великого княжества литовского и генерала Рох-Годара, Виленского военного губернатора в 1812 году (Санкт-Петербург, 1912)
 Записки Сергея Алексеевича Тучкова, 1766—1808. Под редакцией и со вступительной статьей К. А. Военского.
 Континентальная система. «Отечественная война и Русское общество», 1911.

Литература 
 
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 1. А — В. : «Пашков дом», 1999. — ISBN 5-7510-0169-9. с. 595

Действительные статские советники
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Историки Российской империи
Археологи Российской империи
Выпускники Александровского лицея
Мальта